Con talea ci si può riferire a:
Talea, termine usato in botanica,
Talea, termine usato in musica,
Talea, comune sito in Romania, nel distretto di Prahova,